Здесь представлена дискография психоделической группы Jefferson Airplane.

Студийные альбомы 
}}

Концертные альбомы 

}}

Сборники 
}}

Официальные бутлеги 
}}

Примечания 

Jefferson Airplane
Jefferson Airplane